Bogusław Utracki
 Lech Utracki
 Rafał Utracki
 Roman Utracki